Hometown puede referirse a:

Televisión 
 Hometown (serie), es una serie de televisión surcoreana.

Localidades 
 Hometown (Illinois), es una localidad de Illinois en los Estados Unidos.
 Hometown (Pensilvania), es una localidad de Pensilvania en los Estados Unidos.
 Hometown (Virginia Occidental), es una localidad de Virginia Occidental en los Estados Unidos.